Angela Frautschi (née le  à Saanen, dans le canton de Berne) est une joueuse suisse de hockey sur glace qui évoluait en ligue élite féminine en tant qu'attaquante. Elle remporte une médaille de bronze olympique lors du tournoi féminin aux Jeux olympiques d'hiver de 2014, à Sotchi .

Elle a également remporté quatre fois le championnat élite féminin Suisse au cours de sa carrière.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|2006-2007 ||EV Bomo Thoune ||SWHL A || 
|-
|2007-2008 || DHC Langenthal  || SWHL A || 17 || 2 || 3 || 5 || 50 || 5 || 0 || 3 || 3 || 10
|-
|2007-2008 || DHC Langenthal II  || SWHL B || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
|2009-2010 || ZSC Lions Frauen  || SWHL A || 17 || 4 || 17 || 21 || 10 || 4 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2010-2011 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 8 || 4 || 17 || 21 || 6 || 3 || 0 || 3 || 3 || 2
|-
|2011-2012 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 18 || 3 || 9 || 12 || 16 || 6 || 1 || 4 || 5 || 2 
|-
|2013-2014 || ZSC Lions Frauen || SWHL A ||18 || 1 || 15 || 16 || 8 || 2 || 1 ||0 || 1 || 4
|-
|2014-2015 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 5 || 0 || 2 || 2 || 0 ||8 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
|2015-2016 || ZSC Lions Frauen || SWHL A || 13 || 2 || 5 || 7 || 10 || 7 || 1 || 2 || 3 || 4

|  96 || 16 || 68 || 84 || 100 || 35  || 6 || 11 || 17 || 24

Au niveau international

|-
| 2006 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left" | Septième
|-
| 2008 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 6|| align="left"| Quatrième
|-
| 2009 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 4 || 0 || 1 || 1 || 6 || align="left"| Septième
|-
| 2010 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 5 || 0 || 0 || 0 || 8|| align="left" | Cinquième
|-
| 2011 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 0 || 0 || 2|| align="left"| Sixième
|-
| 2012 || align="left"| || align="left"| Championnat du monde || 5 || 0 || 2 || 2 || 8|| align="left"|  Médaille de bronze
|-
| 2014 ||align="left"| || align="left" | Jeux olympiques || 6 || 0|| 0 || 0 || 0|| align="left" |  Médaille de bronze

Notes et références 

Joueuse suisse de hockey sur glace
Défenseuse de hockey sur glace
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueuse de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Médaillée de bronze olympique suisse
Naissance dans le canton de Berne
Naissance en juin 1987
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2014